Dans l'univers imaginaire de Faucongris (utilisé pour le jeu de rôle Donjons et Dragons), Rary de Ket, également connu sous le nom de Rary le Traître, est un puissant archimage. Dans la trame narrative développée à partir de 1991 par TSR pour relancer la campagne de Faucongris, Rary, membre du Cercle des Huit, trahit le Cercle à la fin de la Grande Guerre de Faucongris et sera responsable des morts d'Otiluke et de Tenser. Après sa trahison, Rary fuit avec son comparse le Seigneur Robilar dans le Désert Étincelant, où il établit l'Empire des Terres Étincelantes.

Origines du personnage
Gary Gygax, cocréateur de Donjons et Dragons, créé une campagne basé sur le Monde de Faucongris pour tester de nouvelles règles. Les joueurs qui testeront le jeu sont ses amis et connaissances, dont Brian Blume, copropriétaire avec Gygax de la maison d'édition de jeux naissante TSR. Rary est un magicien de bas niveau créé par Blume pour jouer dans la campagne personnelle de Gygax. Cependant, Blume ne désire pas faire de son personnage un magicien de haut niveau; il ne joue Rary que jusqu'à ce que le personnage atteigne le , puis le "met à la retraite", après avoir atteint son objectif, à savoir: pouvoir l'appeler "Rary le Médium". Gygax emprunte le nom de "Rary" pour les sortilèges Moyen Mnémonique de Rary et Lien Télépathique de Rary; ironiquement, le Rary original ne fut jamais assez puissant pour lancer l’un ou l'autre de "ses" sorts.
 
Rary ne fait pas partie des membres du Cercle des Huit original de Gygax, qui est constitué de huit des personnages que Gygax avait joué durant des parties en solo, avec son ami Rob Kuntz comme Maître de donjon. Cependant, après l'éviction de Gygax de TSR en 1985, la société prend le contrôle créatif de tout ce qui avait été publié pour la campagne de Faucongris et l'oriente dans une direction que Gygax n'avait pas imaginé, y compris en faisant de Rary une personnalité majeure de Faucongris.

En 1988, les sortilèges de Rary font partie du livre "Greyhawk Adventures". En 1989, dans la boîte de jeu "The City of Greyhawk", Carl Sargent et Douglas Niles redéfinissent le Cercle de Huit original de Gygax pour en faire une assemblée de puissants magiciens dédiée à l'idée qu'aucun groupe ou entité, bon ou mauvais, ne doit dominer la Flannesse. Le propre magicien de Gygax, Mordenkaïnen, devient le chef du nouveau Cercle et huit autres magiciens de la campagne de Faucongris, rendus célèbres par les sortilèges publiés dans le "Manuel des Joueurs" original, en deviennent les nouveaux membres. Plusieurs de ces magiciens, dont Rary, n’étaient pas, dans la campagne de Gygax, des personnages particulièrement puissants mais, dans le nouvel arc narratif de Faucongris, tous les membres du Cercle deviennent des lanceurs de sorts majeurs.

Description
Dans les suppléments publiés par Wizards of the Coast à partir de 1998 qui mettent à jour l'arc narratif de Faucongris, Rary est décrit comme un homme d'ascendance mixe baklunie et suelloise, de 1,80 mètre de haut, qui pèse 85 kg, avec des cheveux auburn, des yeux verts brillants et au teint bronzé, qui aime les robes brun-roux avec des entrelacs d'or. Bien qu'il ait été d'abord décrit dans les suppléments publiés par TSR comme un homme d'environ quatre-vingt ans, les nouvelles publications de WotC décrivent Rary comme un homme d'une cinquantaine d'années, ayant d'une manière ou d'une autre rajeuni de 30 ans. L'explication donnée est que Rary n'aurait pas agi de la sorte par vanité, parce qu'il savait que ses plans actuels prendraient des décennies à murir et qu'il devait être préparé à toute éventualité.

Rary a une personnalité pensivement contemplative. De toute évidence, il déteste ceux qui agissent stupidement ou précipitamment. Otiluke est une cible particulière de son dédain et même Mordenkaïnen est trop lunatique au goût de Rary.

Histoire de Rary
Les informations suivantes se trouvent dans les suppléments développés par la campagne de Faucongris par TSR et Wizards of the Coast entre 1988 et 2008.

Né aux environs de 511 AC à Ket, Rary est d'abord un érudit réservé et digne, en même temps qu'un médiateur et un diplomate talentueux. Il est une légende vivante dans son pays natal, tenu dans le plus grand respect par les Paynims, confère avec leurs shamans et leurs sages, et les raconte les récits de leur passé. La fréquence des raids paynims en Ket diminuent dramatiquement grâce à son influence. Il est invité à rejoindre le Cercle des Huit vers 575 AC.

Après une décennie de réflexion circonspecte, Rary décide que le Cercle des Huit est trop querelleur pour jamais parvenir à ses buts. Le jour de la signature du traité de paix mettant fin à la Grande Guerre de Faucongris, il tente d'éliminer le Cercle, mais ne parvient qu'à tuer Tenser et Otiluke. Simultanément, Robilar assiège le château de Tenser, met à sac ses trésors et détruit tous ses clones connus. ayant largement échoué dans leur tentative de détruire le Cercle, les deux conspirateurs s'enfuient dans le Désert Étincelant, où ils fondent un royaume, l'Empire des Terres Étincelantes.

Dans la campagne "Living Greyhawk", Rary désire recréer l'antique royaume de Sulm en mettant la main sur un artefact appelé la Couronne du Scorpion. Les joueurs de la campagne sont souvent employés involontairement comme agents de Rary d'aider à atteindre ses buts. Pendant cette campagne, plusieurs aventures situées dans le Ket, la région natale de Rary, font référence à lui comme à Rary le Patriote et certains personnages kétites mis en scène dans ces aventures essayent parfois de convaincre les joueurs que Rary n'est pas maléfique, simplement incompris.

Sortilèges créés par Rary
Lorsque Gary Gygax développait de nouveaux sortilèges pour Donjons et Dragons, il empruntait souvent les noms de magiciens pour donner aux sorts plus de vraisemblance. Deux des sortilèges éponymes de Rary apparaissent dès la  du "Manuel des Joueurs". Et parce que les deux sorts originaux portant le nom de Rary font référence à des pouvoirs psychiques ou mentaux, lorsqu'un nouveau sort impliquant ce genre de pouvoirs sera développé, les auteurs l'attribueront souvent à Rary.

 Accapareur d'Aptitude de Rary
 Altération Mémorielle de Rary
 Améliorateur de Sorts de Rary
 Améliorateur de sorts Supérieur de Rary
 Bouclier Mental de Rary
 Conversion Hermétique de Rary
 Formulation Urgente de Rary
 Lien Télépathique de Rary
 Lien Télépathique Interplanaire de Rary
 Moyen Mnémonique de Rary
 Perception Empathique de Rary
 Protection de Rary contre la Scrutation
 Répétition du Passé de Rary
 Scrutation Mentale de Rary
 Vérité Planaire de Rary

Écrits fictifs de Rary
De même, d'autres suppléments ont attribué à Rary la paternité des œuvres suivantes :
La Puissance Hermétique de la Mémoire
Le Livre des Sorts Perdus de Rary le Traître.

Sources
Broadhurst, Creighton - "Into the Bright Desert", in Dungeon  (Paizo Publishing, 2003).
Broadhurst, Creighton, Paul Looby, et Stuart Kerrigan.- "Mysterious Places: The Brightlands" (Wizards of the Coast, 2004). Disponible en ligne: 
Cook, David - "History of the Greyhawk Wars", in Greyhawk Wars (TSR, 1991). Disponible en ligne: 
Cook, David - Vecna Lives! (TSR, 1990).
Heard, Bruce - "Spells Between the Covers", in Dragon  (TSR, 1984).
Holian, Gary, Erik Mona, Sean K Reynolds et Frederick Weining - Atlas de Greyhawk (Wizards of the Coast, 2000).
Mona, Erik, et Gary Holian - "Wheels within Wheels: Greyhawk's Circle of Eight", in Living Greyhawk Journal  (). Disponible en ligne: 
Moore, Roger E - Greyhawk: L'Aventure commence (TSR, 1998).
Moore, Roger - Return of the Eight (TSR, 1998).
Pryor, Anthony - Rary the Traitor (TSR, 1992).
Sargent, Carl - From the Ashes (TSR, 1993).
Ward, James M - Greyhawk Adventures (TSR, 1988).
Williams, Skip,  Penny Williams, Ari Marmell, Kolja Raven Liquette - Complete Mage (Wizards of the Coast, 2006).

Notes et références 

Greyhawk
Magicien ou sorcier de fiction